De 3000 m steeplechase voor vrouwen op de Olympische Spelen van 2008 in Peking vond plaats op 15-17 augustus in het Nationale Stadion van Peking. De finale werd gewonnen door Goelnara Samitova-Galkina uit Rusland, die als eerste vrouw ooit de steeplechase binnen de 9 minuten volbracht.

Kwalificatie 
Elk Nationaal Olympisch Comité mocht drie atleten afvaardigen die in de kwalificatieperiode (1 januari 2007 tot 23 juli 2008) aan de A-limiet voldeden (9.46,00). Een NOC mocht een atleet afvaardigen, die in dezelfde kwalificatieperiode aan de B-limiet voldeed (9.55,00).

Medailles

Records 
Vóór de Olympische Spelen van 2008 in Peking waren het wereldrecord en olympisch record voor dit onderdeel als volgt.

Uitslagen 
De volgende afkortingen worden gebruikt:
 Q Gekwalificeerd op basis van finishpositie
 q Gekwalificeerd op basis van finishtijd
 PB Persoonlijke besttijd
 SB Beste seizoensprestatie
 NR Nationaal record
 AR Continentaal record
 WR Wereldrecord
 DQ Gediskwalificeerd

Heats

Finale

Externe links 
  Kwalificatie eisen van Peking 2008 op IAAF.org
  Programma van de Olympische Spelen van Peking
  Uitslagen op de website van de IAAF

Vrouwen 13000